Таврическая серия (также использовались названия таврическая формация, таврические слои, таврические сланцы) — серия (местное стратиграфическое подразделение), распространённая на территории Горного Крыма, датируемая верхним триасом — средней юрой. Сложена флишевыми отложениями — ритмически переслаивающимися песчаниками, алевролитами, аргиллитами.

Название 

Название таврической серии дано по древнегреческому названию горной части Крыма — Таврика или Таврида.

История изучения 

Песчано-глинистые «сланцевые» отложения Крыма были впервые описаны в 1828 году маркшейдером Г. Козиным. Дюбуа де Монпере (1837) и Гюйо (1840—1842) отнесли их к нижней юре. В 1867 году Г. Д. Романовский выделил эти отложения под названием яруса глинистого сланца.

В конце XIX века усилиями Геологического комитета была проведена десятивёрстная геологическая съёмка Крыма, в ходе которой подверглись изучению и Крымские «глинистые сланцы». В 1899 году К. К. Фохт обнаружил в этих слоях остатки двустворчатых моллюсков, определённых как , что позволило отнести данную толщу к верхнему триасу. В 1901 году она была выделена К. К. Фохтом в самостоятельное стратиграфическое подразделение под названием таврических сланцев или таврических слоёв. В некоторых источниках в качестве даты их выделения фигурирует 1910 год.

В 1920—1930-е годы изучение данной толщи и содержащихся в ней остатков фауны проводилось А. С. Моисеевым, который указал на флишевый характер этих отложений. В 1938 году А. С. Попов высказал мысль об их формировании в глубоководных условиях.

В 1938 году А. С. Моисеев выделил в самостоятельное подразделение эскиординскую свиту. В 1949 году М. В. Муратовым была предложена схема расчленения таврической формации на три части, причём эскиординская свита включалась в её состав в качестве средней части. В 1955 году эта схема была раскритикована Б. П. Бархатовым, который предложил выделять в составе таврической серии две свиты: нижележащую таврическую свиту (верхнетриасовую, по его мнению) и вышележащую эскиординскую (имеющую юрский возраст).

С 1970-х годов высказывались мнения, что в действительности эскиординские свита представляют собой самостоятельное стратиграфическое подразделение, одновозрастное таврической серии.

Предлагались и новые схемы расчленения таврических отложений. В 1966 году В. Н. Шванов выделил в их составе семь толщ. Эта схема была в целом принята в 1978 году Д. И. Пановым и соавторами, правда, две нижние толщи были выделены в самостоятельное подразделение — ченкскую свиту.

В 2001 году Д. И. Пановым и его соавторами была предложена новая схема расчленения таврической серии на три свиты. В отличие от схемы, предложенной в 1949 году М. В. Муратовым, она не включала эскиординские отложения. В качестве среднего подразделения принималась ченкская свита и одновозрастная ей свита «моховых камней», которую М. В. Муратов включал в состав верхнего. Верхи таврической серии были датированы началом средней юры (ааленом).

Горные породы 

Таврическая серия сложена флишевыми (ритмически переслаивающимися) терригенными отложениями, то есть состоит из множества повторяющихся циклов или ритмов. Каждый ритм начинается с зернистых пород — песчаников, алевролитов, а заканчивается глинистыми сланцами и аргиллитами. Иногда в основании ритма присутствуют гравелиты или даже конгломераты. Мощность (толщина) ритмов составляет от 5 см до нескольких метров, в среднем от 15—20 см до 20—50 см для разных типов флиша.

Обломочная составляющая пород представлена в основном зёрнами кварца и полевого шпата (плагиоклаза), скреплёнными преимущественно кварц-гидрослюдистым и гидрослюдистым цементом. В песчаниках содержание зёрен кварца достигает 85—95 %, полевых шпатов — 5—15 %. В грубообломочной части содержится до 60—70 % зёрен кварца, до 10 % обломков кремнистых пород и до 6—7 % обломков песчаников, аргиллитов, порфиритов.

Глинистая составляющая сложена минералами хлорит-гидрослюдистой ассоциации.

В аргиллитах и алевролитах встречаются конкреции и конкреционные прослои мощностью от 1 до 15 см. Они сложены микрозернистыми карбонатами магнезит-сидеритового состава. Присутствуют и текстуры «конус в конусе».

Для пород таврической серии характерна лиловато-сизая и красноватая окраска, что связано с присутствием в их составе окисленного железа.

Палеонтологическая характеристика 

Макроскопические остатки ископаемых организмов встречаются довольно редко. Среди них в научной литературе отмечены позднетриасовые двустворки , раннеюрские аммониты , , белемниты . В бо́льшем количестве фоссилии можно обнаружить на микрофотографиях шлифов пород таврической серии, где попадаются остатки иглокожих, брахиопод, мшанок, двустворок, губок и растительности.

Тектоническое строение 

Отложения таврической серии смяты в многочисленные складки, во многих местах отмечается опрокинутое залегание пород, углы падения достигают 60—87°.

Происхождение 

Породы таврической серии в основном представляют собой турбидиты — отложения мутьевых потоков на континентальном склоне глубоководного бассейна, который в начале мезозоя находился на месте Крымских гор.

В. С. Милеевым и соавторами в составе таврической серии было выделено две субфации. Альминская субфация характеризуется преобладанием зернистой составляющей — песчаников и алевролитов, наличием карбонатного цемента, присутствием растительного детрита. Патильская субфация отличается преобладанием аргиллитов, отсутствием растительного детрита. Первая из них интерпретируется как проксимальная, связанная с верхней частью континентального склона, а вторая как дистальная, более глубоководная. При этом одновозрастные эскиординские отложения рассматриваются как шельфовые, прибрежно-морские.

Снос терригенного материала предположительно происходил в основном с юга, с гипотетического террейна, располагавшегося на месте современного Чёрного моря (в работах В. С. Милеева он фигурирует под названием Эвксиния). В реконструкциях В. В. Юдина вместо единого террейна присутствует ряд более мелких, которые он называет Крымией, Мизией и Дзирулией.

Сам бассейн, где накапливались толщи турбидитов, В. С. Милеев называл Таврическим и реконструировал его как рифтовый прогиб. Д. И. Панов полагал, что этот прогиб возник на месте реликта древнего океана Палеотетис, прекратившего существование в конце триаса. Согласно более поздним реконструкциям В. В. Юдина, основанным на палеомагнитных данных, это был не узкий прогиб, а обширный глубоководный бассейн, часть древнего океана Мезотетис, который достигал в ширину около 1,5—2 тыс. км.

В результате движения континентальных плит этот бассейн закрылся, а отложения таврической серии и одновозрастных ей формирований в условиях сжатия подверглись сильной складчатости с надвиганием толщ северного борта бассейна на его осевую часть. В результате сформировалась нынешняя очень сложная чешуйчато-складчатая структура этих стратиграфических подразделений. По мнению Д. И. Панова, это произошло к началу байосского века, поскольку байосские отложения перекрывают более древние и имеют другой стиль деформаций. Согласно реконструкциям В. В. Юдина, полное закрытие бассейна завершилось к началу мелового периода.

Подразделения 

Д. И. Пановым и соавторами было предложено деление таврической серии на три части:

 Нижнетаврическая свита, соответствующая карнийскому и норийскому ярусам верхнего триаса.
 Свита «моховых камней» (на южном побережье Крыма) и ченкская свита (в междуречье Бодрака и Марты), соответствующие синемюрскому и нижней части плинсбахского яруса нижней юры.
 Верхнетаврическая свита, соответствующая верхней части плинсбахского, тоарскому и нижней части ааленского яруса юры. В её составе выделено пять толщ, сменяющих друг друга снизу вверх:
 Толща I — аргиллитовая.
 Толща II — с «табачными» песчаниками.
 Толща III — тонкоритмичный флиш.
 Толща IV — разноритмичный флиш.
 Толща V — аргиллитовый субфлиш.
Согласно данной схеме, между нижней и средней частями таврической серии имеется перерыв (стратиграфическое несогласие), соответствующий рэтскому и геттангскому ярусам.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серии (стратиграфия)